Guillem El Braç de Ferro, normand de la Casa d'Hauteville, Comtes d'Apulia (1010 – 1046)
 Guillem I de Sicília o Guillem I el Dolent (1131-1166), rei de Sicília.
 Guillem II de Sicília o Guillem II el Bo (1155 - 1189), rei de Sicília.
 Guillem III de Sicília, (1190–1198), rei de Sicília.